Nevel'skij rajon
 Nevel'skij rajon, un rajon dell'Oblast' di Pskov
 Nevel'skij rajon, un rajon dell'Oblast' di Sachalin